Рисдон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рисдон, Джош (род. 1992) — австралийский футболист, защитник клуба «Вестерн Сидней Уондерерс» и сборной Австралии.
 Рисдон, Элизабет (1887—1958) — британская актриса.